Osoby o tym nazwisku:
 Simone Signoret – francuska aktorka
 Victor Antoine Signoret – francuski lekarz, farmaceuta i entomolog